Sezóna 1993/1994 byla 19. sezonou Švédské ligy ledního hokeje. Mistrem se stal tým Malmö IF. Poslední dva týmy první fáze hrály baráž o udržení proti nejlepším celkům druhé ligy.

První fáze

Druhá fáze

Play off

Čtvrtfinále 
Týmy z prvních čtyř pozic si svého soupeře pro čtvrtfinále mohly vybrat. Jako první volil vítěz základní části a na výběr byly týmy z 5. - 8. pozice.

 Leksands IF - MODO Hockey 1:3 (2:4, 6:1, 1:3, 2:3 P)
 Brynäs IF - Västerås IK 3:1 (4:3, 5:10, 6:2, 4:0)
 Malmö IF - Rögle BK 3:0 (7:2, 3:2 P, 3:0)
 Västra Frölunda - Djurgårdens IF 1:3 (3:2, 0:6, 3:4 P, 3:5)

Semifinále 
 Brynäs IF - Malmö IF 1:2 (6:2, 1:5, 0:3)
 Djurgårdens IF - MODO Hockey 0:2 (1:2 P, 2:5)

Finále 
 Malmö IF - MODO Hockey 3:2 (3:6, 3:4 P, 7:1, 3:1, 3:1)

Lední hokej v roce 1993
Lední hokej v roce 1994
1993/1994
Sport ve Švédsku v roce 1993
Sport ve Švédsku v roce 1994